Лящу́к — українське прізвище. Може походити від слова «лящ», а також від антропоніма «ляш» («лях»). Поширене в Україні, Білорусі, Росії, Польщі, США та Канаді.

Персоналії 
 Лящук Богдан Васильович — головний сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Лящук Василь Кіндратович ( 1948) — український поет і перекладач.
 Лящук Дмитро-Мар'ян Несторович ( 1934) — український геолог.
 Лящук Дмитро Тимофійович (1961—2015) — український художник.
 Ольга Лящук ( 1985) — українська силачка.
 Лящук Тамара Іванівна (1937—2017) — українська художниця.
 Лящук Тимофій Андрійович (1929—2015) — український художник.

Українські прізвища
Прізвища на -ук